Kula se poate referi la:

Locuri
 Kula, Bulgaria, un oraș din Provincia Vidin, Bulgaria
 Kula, Croația, un sat din județul Požega-Slavonia, Croația
 Kula, Etiopia, un oraș din Etiopia
 Kula, Iran, a village in East Azerbaijan Province, Iran
 Kula, Serbia, un oraș din Vojvodina, Serbia
 Kula, Manisa, un oraș din Anatolia de Vest, Turcia
 Kula (vulcan), un câmp vulcanic în Turcia
 Kula, Hawaii, un district în Hawaii, SUA
 Placa Kula, o veche placă tectonică oceanică

Alte sensuri
 kula, cuvântul pentru clan în unele limbi din India
 Kula (popor din Asia), un grup etnic din Thailanda și Cambodgia
 Tribul Kula (Nigeria), un trib din Nigeria
 KULA-LP, o stație de radio(95.1 FM) din Ili'ili, Samoa Americană
 Kula (unitate), o unitate veche de măsură din India și Maroc
 Kula Eco Park, un parc zoologic de lângă Sigatoka, Fiji

Vezi și
 Kula World, o platformă de jocuri video
 Kula Shaker, o formație rock engleză